Het schermen met de degen voor mannenteams op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zondag 1 augustus 2021. Regerend olympisch kampioen was Rusland. Er streden negen teams om de medailles.

Resultaten

Eindrangschikking

Externe links
  Loting

Mannen floret team